Киевская епархия — церковно-административный округ ряда церквей с центром в Киеве.
 Киевская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата.
 Киевская епархия Православной церкви Украины.
 Киевская епархия Апостольской православной церкви.
 Киевская и всея Украины епархия Русской православной старообрядческой церкви.
 Киевская архиепархия — Киевская архиепархия Украинской грекокатолической церкви.

Примечания